

Geografia 
Francia
 Cappel – comune nel dipartimento della Mosella

Germania
 Cappel – frazione del comune di Wurster Nordseeküste nella Bassa Sassonia

Pagine correlate 
 Kappel – pagina di disambiguazione